Maria Stuart ist der Name folgender Personen:

 Maria Stuart (1542–1587), Königin von Schottland
 Maria Henrietta Stuart (1631–1660), englisch-schottische Prinzessin, Tochter von König Karl I.
 Maria II. (England) (1662–1694), Königin von England, älteste Tochter von König Jakob II. 

Maria Stuart steht für:
 Maria Stuart (Drama), Drama von Friedrich Schiller (1800)
 Maria Stuart (Stefan Zweig), Biografie Maria Stuarts von Stefan Zweig (1935)
 Maria Stuart (1927), zweiteiliger Film von Friedrich Fehér
 Maria Stuart (1959), deutscher Spielfilm von Hannes Fischer
 Maria Stuarda, Oper von Gaetano Donizetti (1835)

Siehe auch:
 Maria Stuart, Königin von Schottland (Begriffsklärung)
 Mary Stewart (Begriffsklärung)